Ophiochiton solutum är en ormstjärneart som beskrevs av Jean Baptiste François René Koehler 1906. Ophiochiton solutum ingår i släktet Ophiochiton och familjen Ophiochitonidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Ormstjärnor
solutum